Eckarts ist der Ortsname von

 Eckarts (Immenstadt), Ortsteil der Stadt Immenstadt, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eckarts (Zeitlofs), Ortsteil des Marktes Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Eckart